Als Pannus (deutsch „Lappen“) bezeichnet man in der Medizin:

 eine gefäßreiche, bindegewebige Wucherung der Hornhaut des Auges, zum Beispiel beim Trachom, siehe Pannus corneae.
 eine reaktive Hornhautveränderung bei langanhaltend erhöhten Augeninnendruck (Glaukom), Pannus glaukomatosus
 eine Bindegewebswucherung, die bei chronischen Entzündungszuständen (z. B. Chronische Polyarthritis) von der Gelenkkapsel ausgehend in den Gelenkspalt vorwächst und zur völligen Funktionseinbuße führen kann.